Sipka oder Šipka ist der Familienname folgender Personen:

 Ágnes Őze-Sipka (* 1954), ungarische Langstreckenläuferin 
 Milan Šipka (1931–2011), bosnisch-herzegowinischer Sprachwissenschaftler